План Бонито има више значења:

 План Бонито (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План Бонито (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику